El Museo dell'Opera del Duomo es el nombre que reciben varios museos catedralicios italianos:
Museo dell'Opera del Duomo (Florencia)
Museo dell'Opera del Duomo (Lucca)
Museo dell'Opera del Duomo (Orvieto)
Museo dell'Opera del Duomo (Pisa)
Museo dell'Opera del Duomo (Prato)
Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo (Siena)
Museo dell'Opera del Duomo (Perugia)